Раймунду Тейшейра Мендеш () (Кашіас, штат Мараньян 5 січня 1855 — Ріо-де-Жанейро, 1927) — бразильський філософ і математик, автор девізу державного прапора Бразилії: «Ordem e Progresso» («Порядок та прогрес»).

Бразильські філософи
Бразильські математики